Personen
 André Oltramare (1884-1947), Zwitsers politicus
 Colette Oltramare (1904-1980), Zwitserse architecte en politica
 Gabriel Oltramare (1816-1906), Zwitsers wiskundige
 Georges Oltramare (1896-1960), Zwitsers politicus
 Hugo Oltramare (1887-1957), Zwitsers arts en theoloog
Overige
 Parc Navazza-Oltramare, park in Lancy, Zwitserland

Zwitserse achternaam